Вильня:
 Вильня — река.
 Вильня —  наименование нынешнего Вильнюса, встречающееся в славяноязычных источниках средневековья и Нового времени. Традиционная форма названия Вильнюса в белорусском языке.

См. также 
 Науйойи-Вильня